Джет может обозначать:

 Уаджи, также: Джет, Зет, Уадж или Уаджи — третий египетский фараон I династии Раннего царства.
 Полярное струйное течение (также Джет) — выбросы газа и плазмы из центров астрономических объектов, наблюдаемые вдоль оси их вращения.
 Релятивистская струя (также Джет) — струи плазмы, вырывающиеся из центров (ядер) астрономических объектов.
 Джет — транскрипт английского слова jet, обозначающего реактивный самолёт.
 Джет — вид молний в верхней атмосфере.
 «Джет» — десятый эпизод первого сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».